Herbert – imię męskie
 Herbert – album muzyczny

Obiekty geograficzne:
 Herbert – wyspa koło Grenlandii
 Herbert – wyspa w archipelagu Aleutów
 Herbert – miasto na Nowej Zelandii

Osoby o nazwisku Herbert:
 Brian Herbert (ur. 1947) – amerykański pisarz science-fiction, syn Franka Herberta
 Frank Herbert (1920–1986) – amerykański pisarz science-fiction
 George Herbert (1593-1633) – angielski poeta
 James Herbert (ur. 1943) – angielski pisarz, twórca horrorów
 Matthew Herbert (ur. 1972) – angielski muzyk i DJ
 Victor Herbert (1859–1924) – amerykański kompozytor
 William Herbert – botanik
 Xavier Herbert (1901–1984) – australijski pisarz
 Zbigniew Herbert (1924–1998) – polski poeta
 Herbert – postać komiksowa Disneya

Zobacz też 
 Herburt – nazwisko